Muḩāfaz̧at al Aḩmadī (arabiska: مُحَافَظَة اَلأَحْمَدِي, engelska: Al Aḩmadī, Al Ahmadi Governorate) är en provins i Kuwait. Den ligger i den södra delen av landet,  km söder om huvudstaden Kuwait Stad. Antalet invånare är . Arean är  kvadratkilometer. Muḩāfaz̧at al Aḩmadī gränsar till Muḩāfaz̧at al Farwānīyah.

Terrängen i Muḩāfaz̧at al Aḩmadī är mycket platt.

Följande samhällen finns i Muḩāfaz̧at al Aḩmadī:

 Al Aḩmadī
 Al Faḩāḩīl
 Ar Riqqah
 Al Manqaf
 Al Finţās
 Al Mahbūlah
 Al Wafrah

Kommentarer

Källor 

Indelningar i Kuwait